Сезон Euro Open by Nissan 2001 года состоял из восьми этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Coloni CN1 и двигатели Nissan 2L. В гонках приняли участие 12 команд и 33 пилота.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 11 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
2001